

Geografia

Austria 
 Allerheiligen – dzielnica Schärdinga
 Allerheiligen bei Wildon – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Allerheiligen im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Allerheiligen – dzielnica Markdorfu
 Allerheiligen – dzielnica Neuss
 Allerheiligen – dzielnica Oppenau